Ahmed Sobhi – calciatore egiziano
 Mohamed Sobhi – calciatore egiziano
 Ramadan Sobhi – calciatore egiziano